Татаркевич — фамилия. Известные носители:
 Татаркевич, Владислав
 Татаркевич, Якуб